Абдуль Рауф аль-Касм (, род. в 1932, Дамаск) — премьер-министр Сирии в 1980–1987 годах.

Биография 
Родился в Дамаске в семье священнослужителя. Его отец, шейх Аталла аль-Касм, был великим муфтием стран Леванта с 1918 по 1938 год.

Окончил Университет Дамаска, продолжил образование в Женевском университете. Получил степень доктора наук по специальности «архитектура и градостроительство».

Преподавал в Университете Дамаска, с 1964 – декан факультетов изящных искусств и архитектуры. Лауреат межарабских и международных премий в области архитектуры. Входил в состав Высшего совета городского планирования Сирии. До середины 1979 занимался преподавательской деятельностью, был деканом Колледжа архитектуры и изобразительного искусства, затем проректором Дамасского университета.

Член Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) (часто используется название «Баас» (ар. «Возрождение»)) с 1949. Работал в различных организациях партии. С января 1980 — член ЦК и регионального (сирийского) руководства партии.

С июня 1979 — губернатор Дамаска. С 9 января 1980 по 1 ноября 1987 — председатель Совета министров Сирии. Боролся с коррупцией в среде старшего офицерства, его конфликт с министром обороны Мустафой Тласом привёл к увольнению последнего в 1987 году.

В 1987–2000 — директор Управления национальной безопасности.

Ссылки 
 []
 [Абдуль Рауф аль-Касм]

Примечания 

Выпускники Женевского университета
Премьер-министры Сирии
Главы городов
Архитекторы по алфавиту
Члены регионального руководства сирийского отделения партии Баас